Mørup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Mørup (Fjenneslev Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Fjenneslev Sogn, Sorø Kommune
 Mørup (Nørup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørup Sogn, Vejle Kommune
 Mørup (Rind Sogn) – en bebyggelse i Rind Sogn, Herning Kommune